Cendrowski est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1977), boxeur polonais
Mark Cendrowski, réalisateur américain de séries télévisées

Homonymie de patronyme